Чижевський — українське та польське прізвище

Відомі носії:
 Чижевський Василь Миколайович — лицар Срібного хреста бойової заслуги УПА 2 класу.
 Чижевський Володимир Антонович (1899—1972) — радянський авіаконструктор.
 Чижевський Володимир Васильович — учитель Просторівської ЗОШ Білокуракинської районної ради, заслужений вчитель України.
 Чижевський Георгій Дмитрович (* 1924) — учасник Другої світової війни, артист театру, тренер, чемпіон світу-2015 в категорії 90+ кавалер ордена «За заслуги».
 Чижевський Герман Михайлович (1928) — російський радянський письменник-фантаст та художник-ілюстратор.
 Чижевський Григорій Павлович (1886—1936) — полковник Армії УНР, син Павла Івановича Чижевського.
 Чижевський Денис Володимирович (н. 1986) — білоруський хокеїст.
 Чижевський Дмитро Іванович (1894—1977) — український вчений-енциклопедист, лінгвіст, дослідник історії культури, української та слов'янської літератур.
 Чижевський Кшиштоф (1958—) — польський поет і есеїст.
  (1861—1929) — військовий винахідник, генерал-майор артилерії, батько геліобіолога Олександра Леонідовича Чижевського
 Чижевський Микола Павлович (1891—1954) — підполковник Армії УНР, син Павла Івановича Чижевського.
 Чижевський Олександр Арсенійович (н. 1971) — український футболіст.
 Чижевський Олександр Леонідович (1897—1964) — біофізик, вивчав вплив сонячної активності і циклів активності Сонця на явища в біосфері.
 Чижевський Павло Іванович (1860—1925) — український громадсько-політичний діяч.
 Чижевський Петро Іванович (1928—2000) — бригадир тракторної бригади, герой Соціалістичної Праці (1957).
 Чижевський Степан Васильович — Тихон, (1947—2018) — український церковний діяч, єпископ Івано-Франківський і Коломийський УПЦ МП.
 Тітус Чижевський (1885—1945) — польський поет-футурист, драматург, художник, літературний і художній критик.

Примітки 

Українські прізвища